Il termine Fronte nazionale può riferirsi a diverse formazioni politiche:

Fronte Nazionale – partito politico belga
Fronte Nazionale – coalizione politica colombiana fra i liberali e i conservatori attiva dal 1958 al 1974
Fronte Nazionale – partito politico francese
Fronte Nazionale – coalizione politica tedesco-orientale attiva dal 1950 al 1990 che comprendeva i principali partiti politici del Paese
Fronte Nazionale – movimento politico italiano degli anni sessanta/settanta
Fronte Nazionale – movimento politico italiano degli anni novanta fondato da Franco Freda
Fronte Nazionale Rivoluzionario – organizzazione terrorista italiana
Fronte Nazionale (già Fronte sociale nazionale) – movimento politico italiano
Fronte Nazionale – partito politico britannico
Fronte Nazionale Controrivoluzionario – coalizione politica spagnola
Fronte Nazionale – partito politico svizzero
Fronte Nazionale Europeo – associazione politica europea
Fronte Nazionale – movimento di resistenza collaborazionista albanese durante la seconda guerra mondiale
Fronte Nazionale – coalizione politica cecoslovacca attiva dal 1945 al 1990